Ботошани, иногда Ботошань (также Ботушаны в основном, в исторической литературе) может относиться к:

 Ботошани — город в Румынии, в регионе Молдова, административный центр одноимённого жудеца.
 Ботошани — румынский жудец (уезд) в регионе Молдова.
 «Ботошани» — футбольный клуб из одноимённого жудеца в Румынии.

 Другое
 Ботошана — коммуна в жудеце Сучава в Румынии.
 Ботошешть-Пайа — коммуна в жудеце Долж в Румынии.

См. также 
 Бутучаны